El término Mühledorf puede referirse a:

 Mühledorf comuna suiza del cantón de Berna.
 Mühledorf comuna suiza del cantón de Soleura.